Константин Петрович Демидов (15.06.1910 — 22.07.1979) — разведчик 28-й отдельной разведывательной роты (24-я гвардейская стрелковая дивизия, 39-я армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии ефрейтор, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы трёх степеней.

Биография 
Родился 15 июня 1910 года в селе Верхняя Орлянка, (ныне Сергиевского района Самарской области) в семье рабочего. Русский. Окончил два класса, освоил профессию печника. В 1933—1936 годах служил срочную службу в РККА, в строительном батальоне. Вернувшись домой, трудился печником.

В июле 1941 года был вновь призван в армию Сергиевским райвоенкоматом. В боях Великой Отечественной войны с декабря 1941 года. Воевал на Калининском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. К осени 1944 года гвардии ефрейтор Демидов сражался разведчиком 28-й отдельной роты связи 24-й гвардейской стрелковой дивизии. Был трижды ранен, всегда возвращался в строй.

В это время дивизия вела бои в районе литовского города Шяуляй. В начале сентября 1944 года перешла в наступление на юго-запад и продвинувшись на 15—20 километров, вышла на реку Дубисса. В этих боях разведчик Демидов заслужил первую боевую награду. 5 сентября 1944 года у деревни Тирелки (11 км западнее города Шяуляй, Литва) гвардии ефрейтор Демидов увлекая за собой товарищей, первым ворвался во вражескую траншею и поразил огнём из автомата, гранатами около 10 гитлеровцев. Приказом по частям 24-й гвардейской стрелковой дивизии № 62/н от 16 сентября 1944 года гвардии ефрейтор Демидов Константин Петрович награждён орденом Славы 3-й степени.

19 октября 1944 года в 8 км северо-западнее города Тильзит гвардии ефрейтор Демидов огнём из своего автомата вывел из строя 12 вражеских солдат и офицеров, обеспечив продвижение стрелковых подразделений. Был представлен к награждению орденом Красной Звезды. Приказом по войскам 2-й гвардейской армии (№ 130/н) от 26 ноября 1944 года гвардии ефрейтор Демидов Константин Петрович награждён орденом Славы 2-й степени.

В период 2-6 февраля 1945 года в боях западнее города Кёнигсберг (Восточная Пруссия, ныне город Калининград) гвардии ефрейтор Демидов огнём из автомата уничтожил более 15 гитлеровцев, пленил унтер-офицера, участвовал в захвате аэродрома, на котором были вражеские самолёты. За эти бои был представлен к награждению орденом Славы 1-й степени.

6 апреля начался штурм Кёнигсберга. 10 апреля 1945 года в бою за деревню Гросс-Хайдекруген (ныне — посёлок Взморье Калининградской области) под огнём противника ворвался в дом, превращённый в опорный пункт, огнём из автомата и гранатами уничтожил 8 гитлеровцев, а 6 взял в плен. За этот бой награждён орденом Красной Звезды.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество гвардии ефрейтор Демидов Константин Петрович награждён орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы.

В августе 1945 года был демобилизован. Некоторое время жил в деревне Деберка ныне Выгоничского района Брянской области. Затем несколько лет жил и работал в городе Архангельск, валил лес. В 1962 году вернулся на родину. Работал плотником в совхозе, клал печи. Жил в селе Черновка Сергиевского района. Трагически погиб (утонул в реке) 22 июля 1979 года. Похоронен в селе Черновка.

Награды 

 Орден Красной Звезды (29.04.1945)
 Орден Славы 1-й степени (19 апреля 1945)
 Орден Славы 2-й степени (26 сентября 1944)
 Орден Славы 3-й степени (19 сентября 1944)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За взятие Кёнигсберга» (9 июня 1945)
 Медаль «Ветеран труда»
Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне» (1970)
 ряд медалей

Память 
В селе Черновка его именем названы улица и средняя школа.

Примечания

Литература 
 
 Никитин Д.Г., Поколов В.П., Прыткова Е.Г. Герои Славы. Свердловск, 1963. С. 67—74;
  Айзов Ю.К. Солдатская слава. Челябинск, 1975. С. 18—20; 
 Лобода В.Ф. Солдатская слава. М., 1967. Кн. 2. С. 90—92.

Ссылки 
 
 
[az-libr.ru/Persons/45C/a385260c/index.shtml Демидов, Константин Петрович]

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Полные кавалеры ордена Славы